Jan Bombek (ur. 4 grudnia 2001) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Velenje. Medalista mistrzostw świata juniorów oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Bombek jest medalistą nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci oraz OPA Games. W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował w lutym 2017 w konkursie Alpen Cup w Kranju, a pierwsze punkty tego cyklu zdobył we wrześniu 2017 w Kanderstegu, gdzie uplasował się na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki. W styczniu 2018 w Planicy po raz pierwszy wystartował w FIS Cupie, zajmując 33. i 12. miejsce. W lutym 2018 w tym samym miejscu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty na przełomie czwartej i piątej dziesiątki.

W sierpniu 2018 w Szczyrku, w ramach letniej edycji cyklu, zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 16. pozycję. W październiku 2018 w Predazzo pierwszy raz stanął na podium Alpen Cupu, zajmując 2. miejsce w pierwszym konkursie i triumfując w drugim. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zdobył brązowy medal w drużynowym konkursie mężczyzn. W lutym 2020 dwukrotnie zajął 2. miejsce w Alpen Cupie w Planicy, a następnie w Predazzo zdobył pierwsze punkty zimowego Pucharu Kontynentalnego (był 21. w pierwszym konkursie). W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie, podobnie jak rok wcześniej, nie wystąpił, a w rywalizacji drużynowej zdobył złoto (konkurs drużynowy mężczyzn) oraz brąz (zmagania zespołów mieszanych), w obu przypadkach uzyskując najlepsze wyniki indywidualne spośród wszystkich startujących. W sezonie 2019/2020 zajął 3. pozycję w klasyfikacji generalnej Alpen Cupu, tracąc 5 punktów do trzeciego Žaka Mogela.

W sierpniu 2020 w Wiśle zadebiutował w Letnim Grand Prix, plasując się na 15. pozycji. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 16. pozycję, a w drużynowym zdobył srebrny medal. W styczniu 2022 w Innsbrucku po raz pierwszy stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. lokatę. W dalszej części sezonu 2021/2022 jeszcze raz zajął miejsce na podium cyklu – był 2. w Zakopanem. W marcu 2022 w Planicy pierwszy raz wziął udział w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak nie awansował do głównej części zmagań.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych: srebrny w 2018, 2020 i 2021 oraz brązowy w 2019.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Bombka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001